KOP, sigle composé des trois lettres K, O et P, peut faire référence à :

 Krav Opérationnel et Professionnel : méthode de self-defense et de combat rapproché.
 l'aéroport de Nakhon Phanom, selon la liste des codes AITA des aéroports/K, en Thaïlande.
 La banque finlandaise Kansallis-Osake-Pankki.
 Le Korpus Ochrony Pogranicza, formation militaire polonaise créée en 1924 en dissoute en 1939 afin de défendre les frontières orientales du pays contre les incursions armées soviétiques et les bandits locaux.

 Au football, un Kop désigne une tribune où se regroupent les supporters d'un club.